Esistono più comuni francesi con questo nome

Cutry – Aisne
Cutry – Meurthe e Mosella